Bangbayang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bangbayang, Jawa Tengah, by, 
 Bangbayang, Sumedang, by, 
 Bangbayang, Cianjur, by, 
 Bangbayang, Sukabumi, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar